Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1967 година e 18-и пореден.

Започва на 2 януари 1967 г. и завършва на 22 октомври.

Съдържа в календара 11 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони